Cinq régiments d'infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Richelieu » :
 Le régiment de Richelieu (1561-1563)
 Le régiment de Richelieu (1568-1575)
 Le régiment de Richelieu (1615-1616)
 Le régiment de Richelieu (1657-1657)
 Le régiment de Richelieu (1718-1738)

Homonymie d'unités militaires